Lemeschew ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Jakowlewitsch Lemeschew (1902–1977), sowjetisch-russischer Sänger
 Wjatscheslaw Iwanowitsch Lemeschew (1952–1996), sowjetisch-russischer Boxer